Riso puede referirse a:

 Laboratorio Nacional Risø, organización de investigación científica danesa.
 Riso Kagaku Corporation, corporación multinacional japonesa.